La Rinconada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Rinconada, Aguascalientes, Calvillo, 
 La Rinconada, Bella Vista, 
 La Rinconada, Oaxaca, San Juan Bautista Valle Nacional, 
 La Rinconada, Amatenango de la Frontera, 
 La Rinconada, delstaten Mexiko, Nextlalpan, 
 La Rinconada, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 
 La Rinconada, Hidalgo, Tepeapulco,

Peru 

 La Rinconada, orter, Puno, San Antonio De Putina,

Spanien 

 Rinconada (kommun i Spanien), kommun
 La Rinconada (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla,